Новотырышкинский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Новотырышкинский сельсовет — в Смоленском районе Алтайского края.
 Новотырышкинский сельсовет — в Колыванском районе Новосибирской области.